Сијера Мохада има више значења:

 Сијера Мохада (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Сијера Мохада (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Сијера Мохада (Сијера Мохада, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сијера Мохада (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сијера Мохада, Роберто Мартинез Андабло (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сијера Мохада (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику